Liste der Kulturdenkmäler in der Altstadt bzw. Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in der Aacher Altstadt
 Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in der Braunschweiger Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in der Inneren Altstadt, Dresden
 Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt Erfurt
 Liste der Kulturdenkmale in der äußeren Altstadt (Erfurt)
 Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Altstadt
 Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in Kiel-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale der Lübecker Altstadt
 Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Altstadt
 Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Meißen) (A–I)
 Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Meißen) (J–Z)
 Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Plauen)
 Liste der Kulturdenkmale in der Gesamtanlage Altstadt Tübingen (A–K)
 Liste der Kulturdenkmale in der Gesamtanlage Altstadt Tübingen (L–Z)
 Liste der Kulturdenkmale in der Wangener Altstadt
 Liste der Kulturdenkmäler in der Gesamtanlage Historische Altstadt Wetzlar